

Westerlee, village de la commune d'Oldambt, en Groningue
 Westerlee, hameau de la commune de Westland, en Hollande-Méridionale